Grazie mille – album degli 883
Grazie mille – programma televisivo del 1994
Grazie mille – singolo degli 883